Arrup är ett släkte av mångfotingar. Arrup ingår i familjen storhuvudjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storhuvudjordkrypare
Arrup